Czaja ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Czaja (* 1963), Bischof von Opole
 Christopher Czaja Sager (* 1941), US-amerikanisch-niederländischer Pianist
 Dominik Czaja (* 1995), polnischer Ruderer
 Herbert Czaja (1914–1997), deutscher Politiker (CDU)
 Justus Czaja (* 1998), deutscher Schauspieler
 Manfred Czaja (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Mario Czaja (* 1975), deutscher Politiker (CDU)
 Rudi Czaja (1939–2001), deutscher Politiker (DVU)
 Sebastian Czaja (* 1983), deutscher Politiker (FDP)
 Wojciech Czaja (* 1978), österreichischer Architekturkritiker und Fotograf

Siehe auch:

 Czaia
 Czaya
 Chaya
 Tschaja